Spanoudakis ist der Familienname folgender Personen:

 Alekos Spanoudakis (1928–2019), griechischer Basketballspieler 
 Giannis Spanoudakis (1930–2010), griechischer Basketballspieler und -trainer 
 Stamátis Spanoudákis (* 1948), griechischer Komponist